Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 690 dans le monde.

 Route 690 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 690 en France